Gallatin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Gallatin (Missouri)
 Gallatin (Tennessee)
 Gallatin (Texas)
Andere betekenissen:
 Gallatin (rivier), een bronrivier van de Missouri